Alfredo Cocozza (1921-1959), meglio noto con lo pseudonimo Mario Lanza, tenore ed attore statunitense
 Antonio Cocozza (1956), sociologo italiano
 Cato Cocozza (1984), hockeista su ghiaccio norvegese
 Enrico Cocozza (1921-1997), regista scozzese
 Giuseppe Cocozza (1816-1892), politico italiano